Världsmästerskap 1928 kan bland annat avse:

VM i snooker 1928
Världsmästerskapen i bordtennis 1928
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1928
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1928
Världsmästerskapen i konståkning 1928